Бахио де Леон има више значења:

 Бахио де Леон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио де Леон (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику